Der BoyleSports World Grand Prix 2020 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 6. bis zum 12. Oktober zum 23. Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum ersten Mal seit 2000 nicht das Citywest Hotel in Dublin, sondern die Ricoh Arena in Coventry.
Den Sieg errang am Ende zum ersten Mal der Waliser Gerwyn Price, welcher den Niederländer Dirk van Duijvenbode mit 5:2 sets schlagen konnte.

Ereignisse im Vorfeld 
Nachdem die COVID-19-Pandemie auch den professionellen Dartsport weitestgehend lahmgelegt hatte, war es fraglich, ob Turniere wie der World Grand Prix im Jahr 2020 stattfinden können und ob dabei Zuschauer erlaubt sein werden. Am 28. August 2020 entschied die PDC, auf den traditionellen Austragungsort, das Citywest Hotel in Dublin zu verzichten und das Turnier ohne Zuschauer in der Ricoh Arena im englischen Coventry auszutragen.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System in sets gespielt, die wiederum in einen best of five legs-Modus unterteilt wurde. Dabei stieg die Anzahl der zu gewinnenden sets pro Runde an. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 3 sets. Bis zum Finale stieg der Modus auf best of 9 sets.
Jedes leg wurde im 501-double-in-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Teilnehmer 
Für den World Grand Prix 2020 waren folgende Spieler teilnahmeberechtigt:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit, von denen die 8 Erstplatzierten gesetzt waren
 Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit qualifiziert waren

Für beides galt als Cut-off-Datum der 27. September 2020, also das German Darts Championship.

PDC Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Gerwyn Price
  Michael Smith
  Rob Cross
  Nathan Aspinall
  Daryl Gurney
  James Wade
  Gary Anderson
  Dave Chisnall
  Dimitri Van den Bergh
  Ian White
  Glen Durrant
  Krzysztof Ratajski
  Mensur Suljović
  Adrian Lewis
  Simon Whitlock

Pro Tour Order of Merit
  Devon Petersen
  Danny Noppert
  José de Sousa
  Brendan Dolan
  Joe Cullen
  Jonny Clayton
  Ryan Searle
  Jermaine Wattimena
  Gabriel Clemens
  Mervyn King
  Stephen Bunting
  Ryan Joyce
  Jamie Hughes
  Dirk van Duijvenbode
  Chris Dobey
  Kim Huybrechts
  Jeffrey de Zwaan

Setzliste

Ergebnisse

Finale

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streamingdienst DAZN das Turnier.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Vorbericht auf darts1.de
 Vorbericht auf dartn.de
 Vorbericht auf pdc.tv

Einzelnachweise 

2020
Dartveranstaltung 2020
Dartwettbewerb in Coventry